Прво Европско првенство у атлетици у дворани одржано је 14 и
15. марта 1970. године у главном граду Аустрије, Бечу, у Градској дворани.

Такмичење се одржало у 22 дисциплине (13 мушких и 9 женских). Највише успеха у обе конкуренције имала је репрезентација СССР са 15 освојених медаља, од тога 10 златних, 2 сребрне и 3 бронзане медаље.

Најуспешнији такмичар био је Александар Братчиков (СССР) са 2 златне медаље.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 земље са укупно 279 такмичара.

  Аустрија 21 (12+9)
  Белгија 6 (6+0)
  Бугарска 7 (2+5)
  Грчка  1 (1+0)
  Данска  4 (2+2)
  Западна Немачка 32 (19+13)
  Ирска 3 (3+0)
  Источна Немачка 15 (9+6)
  Италија 8 (5+3)
  Мађарска 8 (5+3)
  Норвешка 7 (4+3)
  Пољска 26 (17+9)
  Румунија  10 (6+4)
   Совјетски Савез 42 (24+19)
  СФРЈ 7 (5+2)
  Турска 4 (4+0)
  Уједињено Краљевство 12 (8+4)
  Финска 4 (4+0)
  Француска 21 (15+6) 
  Холандија 3 (0+3)
  Чехословачка 11 (6+5)
  Швајцарска 4 (2+2)
  Шведска 7 (6+1)
  Шпанија 7 (6+1)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља у атлетици, жене 

 Биланс медаља у атлетици, укупно

Табела успешности на 1. Европском првенству 1970. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод. Од 24 земље учеснице, само Турска није имала представнике у финалу.

Рекорди 
У току Европског првенства у дворани  1970. оборено је: 17 светских рекорда, 17 европских рекорда, 34. рекорд европских првенства и ... националних рекорда. Сви ови рекорди су и Европски рекорди у дворани и  Рекорди европских првенстава у атлетици у дворани.

Светски атлетски рекорди у дворани (17)

Европски атлетски рекорди у дворани (18)

Рекорди европских првенстава у атлетици у дворани (33)
Ово је списак рекорда европских првенства у дворани на 1. Еврпском првенству у дворани 1970. на којем су постигнити рекорди у свим дисциплина.

 Мушкарци 

 Жене

Вишеструки освајачи медаља после 1. Европског првенствља у дворани 1970. 
У овој табели су сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Биланс медаља, мушкарци  1970.

Биланс медаља, жене  1970. 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 EAA
 Резултати такмичења
 Резултати ЕПА 1970 на сајту todor66.com
 Резултати ЕП 1970 у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у Аустрији
Спорт у Бечу
Атлетика у 1970.